Johannes Iversen ist der Name folgender Personen:

* Johannes Iversen (Werbetexter) (1865–1941), deutscher Werbetexter und Werbeberater 
 Johannes Iversen (Politiker) (1888–1948), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Iversen (Paläoökologe) (1904–1971), dänischer Paläoökologe